Katzensteig ist der Name folgender Orte:

 Katzensteig (Heiligenberg), Ortsteil der Gemeinde Heiligenberg, Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Katzensteig (Oberried), Ortsteil der Gemeinde Oberried, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Katzensteig im Bregtal, Tal und Streusiedlung im Schwarzwald in der Stadt Furtwangen im Schwarzwald; das oberste Bregtal bei der Martinskapelle (Donauquelle)
 Katzensteig (Gemeinde Zöblen), Ortsteil der Gemeinde Zöblen, Bezirk Reutte, Tirol

Katzensteig bezeichnet:
 Schloss Katzensteig bei Bischofszell im Kanton Thurgau in der Schweiz
 Katzensteig (Berg), bei Ehlenbogen im Schwarzwald
 Katzensteig (Wien), ein Straßenname in Wien

Siehe auch:
Katzensteg